Тинники:

 Тинники — подсемейство жужелиц состоящее примерно из 40 видов.
 Тинники () — род жуков-жужелиц из подсемейства тинников.
 Тинники () — род жесткокрылых семейства плавунцов.